Ва̀шингтон (, произношение: /ˈwɑʃɪŋtən/) може да се отнася за:
 Джордж Вашингтон (1732 – 1799), както и много обекти, наречени на негово име, включително:
 Вашингтон, щат в САЩ;
 Градове в САЩ
 Уошингтън (Айова)
 Уошингтън (Илинойс)
 Уошингтън (Индиана)
 Уошингтън (Мисури)
 Вашингтон, окръг Колумбия, столицата на САЩ
 Уошингтън (Пенсилвания)
 Уошингтън (Юта)
 Вашингтон, езеро в щата Вашингтон, САЩ;
 „Георг Вашингтон“, улица в София;
 Университет „Джордж Вашингтон“, висше училище в САЩ;
 Вашингтонски договор – учредяващото НАТО съглашение от 4 април 1949 г.
 Уошингтън (BB-56), американски кораб
 Вашингтон Поуст
 Вашингтонски монумент
 Вашингтонска национална катедрала
 Вашингтон Уизърдс
 Уошингтън Редскинс
 Вашингтонска конференция
 Вашингтонски консенсус
 Вашингтон, окръг Колумбия – сериал
 Окръзи в САЩ
 Уошингтън (окръг, Айдахо)
 Вашингтон (окръг, Айова)
 Вашингтон (окръг, Алабама)
 Вашингтон (окръг, Арканзас)
 Вашингтон (окръг, Вирджиния)
 Вашингтон (окръг, Вермонт)
 Вашингтон (окръг, Джорджия)
 Вашингтон (окръг, Илинойс)
 Вашингтон (окръг, Индиана)
 Вашингтон (окръг, Канзас)
 Вашингтон (окръг, Кентъки)
 Уошингтън (окръг, Колорадо)
 Вашингтон (окръг, Луизиана)
 Вашингтон (окръг, Мейн)
 Вашингтон (окръг, Мериленд)
 Уошингтън (окръг, Минесота)
 Вашингтон (окръг, Мисисипи)
 Вашингтон (окръг, Мисури)
 Уошингтън (окръг, Небраска)
 Вашингтон (окръг, Ню Йорк)
 Вашингтон (окръг, Оклахома)
 Вашингтон (окръг, Орегон)
 Вашингтон (окръг, Охайо)
 Вашингтон (окръг, Пенсилвания)
 Вашингтон (окръг, Род Айлънд)
 Вашингтон (окръг, Северна Каролина)
 Вашингтон (окръг, Тексас)
 Вашингтон (окръг, Тенеси)
 Вашингтон (окръг, Уисконсин)
 Вашингтон (окръг, Флорида)
 Уошингтън (окръг) – окръг в щата Юта

Личности 
 Вашингтон Кепиталс, хокеен отбор от столицата на САЩ – Вашингтон;
 Марта Вашингтон, съпруга на първия президент на САЩ – Джордж Вашингтон;
 Уошингтън Ървинг, американски писател.
 Вашингтон Серкера, бразилски футболист
 Вашингтон Ортуньо – уругвайски футболист
 Уошингтън Ървинг
 Дензъл Уошингтън